4-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин проходил на баскетбольных площадках Югославии в Белграде в 1954 году. В нём приняли участие 10 национальных сборных. Победителем по результатам финальных игр стала сборная СССР.

Групповой этап

Группа A

Группа В

Группа C

Классификационный турнир

Финальные игры

Итоговая таблица

Ссылки 
 Женский Евробаскет 1954 на сайте ФИБА-Европа
 Женский Евробаскет 1954 на сайте ФИБА
 Женский Евробаскет 1954 на сайте www.todor66.com

1954
1954 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1954 году
Июнь 1954 года
Международные спортивные соревнования в Белграде
Спорт в Югославии в 1954 году
Международные соревнования по баскетболу в Югославии
Чемпионаты Европы в Югославии